Collegio elettorale di Cairo Montenotte – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Cairo Montenotte – collegio elettorale del Regno d'Italia